

Населені пункти та їхні частини

 Котово — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Котово — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Котово — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Котово — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Котово — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Котово — частина села Ґродзево в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства

Котово — місто у Волгоградській області, адміністративний центр Котовського району
 Котово — присілок в Каракулінському районі Удмуртії

Примітки